

Politici
 John Walker (Virginia) (1744–1809), Amerikaanse senator, official, en soldaat
 John Walker (Missouri) (1770–1838), State Treasurer van Missouri
 John M. Walker, Jr. (b. 1940), voormalig hoofdrechter van de U.S. Court of Appeals 
 John Randall Walker (1874–1942), Amerikaans vertegenwoordiger uit Georgia
 John Williams Walker (1783–1823), Amerikaans senator uit Alabama
 John Walker (Canadees politicus) (1832–1889)
 John Walker (Arkansas) (1937-2019), Amerikaans advocaat en lid van het Huis van Afgevaardigden in Arkansas

Sporters 
 John Walker (atleet) (b. 1952), Nieuw-Zeelander. Winnaar van de Olympische 1500 meter hardloopwedstrijd in 1976. 
 John Walker (Middlesex cricketspeler) (1826–1885), cricketspeler en oudste broer van de Walkers of Southgate
 John Walker (Surrey cricketspeler) (1768–1835), cricketspeler (broer van Tom en Harry Walker)
 John Walker (roeier) (1891–1952), Brits roeier en Olympisch winnaar.
 John Walker (American football) voormalig American football speler. 
 John Walker (rugby) (b. 1987), Britse rugby league speler
 John R. Walker (ruiter), Canadees ruiter
 John Walker (curling), Canadees curlingspeler
 John Walker (tennis), voormalig Australisch tennisser

Entertainers en artiesten
John Walker (tekenaar), televisietekenaar en regisseur
John Walker (schilder), (1939), Brits kunstschilder
John Walker (acteur), Australisch komisch acteur
John Walker (filmproducer), producer van tekenfilms
John Walker (organist).
John Walker (zanger), (1943-2011), Amerikaans zanger, gitarist en componist

Militairen 
John C. Walker, arts en officier tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
John George Walker (1821–1893), generaal in het leger van de geconfedereerden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
John Grimes Walker (1835–1907), admiraal uit de Amerikaanse marine.
John Walker (Medal of Honor-ontvanger), Amerikaans soldaat.

Criminelen
John Anthony Walker (1937-2014), een spion van de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog.
John Walker Lindh (b. 1981), Amerikaan veroordeeld voor werken voor de Taliban.

Uitvinders en wetenschappers 
John Walker (uitvinder) (1781–1859), Brits chemicus en uitvinder van de strijklucifer in 1827.
John Walker (programmeur), een van de ontwerpers van AutoCAD
John Walker (natuuronderzoeker) (1730-1803), Schots natuuronderzoeker
John E. Walker, Brits chemicus en Nobelprijswinnaar.

Zakenmensen 
John Walker (kruidenier) (1805–1857), Schotse oprichter van John Walker & Sons.
John Brisben Walker (1847–1931), Amerikaans entrepreneur en uitgever van tijdschriften.

Overig 
John Moore Walker, Jr. (1888–1951), Amerikaans bisschop
John T. Walker (1925–1989), Amerikaans bisschop
John Walker (rechter) (*1940), Amerikaans rechter uit Connecticut
John Walker /  U.S. Agent, fictieve superheld uit de Marvel Comics
 Een van de personen van de Zes van Birmingham